Ямайский виреон () — вид птиц семейства виреоновых. Эндемик Ямайки.

Населяет субтропические и тропические сухие леса, субтропические и тропические влажные равнинные леса, субтропические или тропические влажные горные леса, и деградировавший вторичный лес.

Примечания

Литература 
 Raffaele, Herbert; James Wiley, Orlando Garrido, Allan Keith & Janis Raffaele (2003) Birds of the West Indies, Christopher Helm, London.

Виреоны
Животные, описанные в 1860 году
Эндемики Ямайки